Bombay – miasto w Indiach
 Bombay – miasto w USA
 Bombay – indyjski film